The Singles Collection címen megjelent albumok:

 The Singles Collection (Spandau Ballet-album) (1985)
 The Singles Collection (David Bowie-album) (1993)
 The Singles Collection (The Specials-album) (1991)
 The Singles Collection (Cliff Richard-album) (2002)
 The Singles Collection (Jimi Hendrix-album) (2003)
 The Singles Collection (Shed Seven-album) (2008)
 The Singles Collection (The Coral-album) (2008)
 The Singles Collection (Britney Spears-album) (2009)
 The Singles Collection, Volume 1 és Singles Collection, Volume 2, Dropkick Murphys-albumok
 The Singles Collection 1965–1976, (2005) BZN-album
 The Singles Collection 1981–1993, (1993) Kim Wilde
 The Single Collection (HIM-album), (2002)
Hasonló címek
 Original Single Kollektion, (1998) Rammstein box set
 Singles Collection: The London Years, (1989) The Rolling Stones album
 Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 (2004)
 Overloaded: The Singles Collection, (2006) Sugababes album